

Ім'я 
Га́нна (‬ — «він був милостивий») — українське жіноче ім'я, що має такі значення:

Відомі люди з ім'ям Ганна 
 Ганна Барвінок — українська письменниця, дружина Пантелеймона Куліша.
 Ганна Драган — українська лемківська співачка.
 Ганна Приходько — відома українська дизайнерка.
 Ганна Світлична — поетеса.
 Ганна Чубач — поетеса.
 Ганна Яблонська — драматургиня, поетеса, прозаїк, журналістка.
 Ганна Костів-Гуска — українська лікарка, поетеса, перекладачка, громадсько-політична діячка.
 Ганна Гойська
 Ганна Сомко
 Анна Болейн
 Анна Ахматова — російська поетеса.
 Анна Ярославна — королева Франції, донька князя Ярослава Мудрого.
 Анна Всеволодівна (Мономаховичі) — київська православна свята, онука Ярослава Мудрого.
 Анна Австрійська
 Анна Керн
 Анна Комніна
 Анна Клевська
 Анна Чорнодольська — співачка-сопрано.
 Анна Біла — українська поетеса, критикиня, літературознавець, перекладачка.
 Анна Бойтар — угорська перекладачка.
 Анна Форкавець
 Анна Іванівна
 Анна Франк
 Анна Перенна
 Анна Павловна
 Анна Фалкі

 Hanna

 Ганна Гілтон (1984) — американська порноакторка.
 Ганна Люнгберг (1979) — шведська футболістка.
 Ганна Марон (1923) — ізраїльська акторка.
 Ганна Пакарінен (1981) — фінська співачка.
 Ганна Піткін (1931) — американська політологиня.
 Ганна Райч (1912 — 1979) — німецька авіаторка.
 Ганна Шигулла (1943) — німецька акторка.

 Hannah

 Ганна Нідал (1946 — 2007) — дружина Оле Нідала, вчителя буддизму.
 Ганна Мюррей (1989) — британська акторка.
 Ганна Арендт (1906 — 1975) — німецька та американська політологиня і соціологиня.
 Ганна Гарпер (1982) — англійська порноакторка.
 Ганна Спіріт (1981) — англійська акторка.
 Ганна Сенеш (1921 — 1944) — угорська і єврейська поетеса, сіоністка, партизанка Другої світової війни, національна героїня Ізраїлю.
 Ганна Тетер (1987) — американська сноубордистка.

Топоніми

Ганна — село, гміна Ганна, Володавський повіт, Люблінське воєводство
 Ганна — сільська ґміна, Володавський повіт, Люблінське воєводство

Ганна — місто, штат Оклахома
 Ганна — місто, штат Вайомінг
 Ганна — переписна місцевість, штат Індіана

Ганна (Альє), Ґанна () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє.

Мистецтво 

 Ганна. Ідеальна зброя — гостросюжетний бойовик 2011 року режисера Джо Райта.

Інше 
 Ефект Ганна —  ефект у фізиці, названий на честь його винахідника Джона Баттіскомба Ганна ().
 Діод Ганна — напівпровідниковий діод, що використовує ефект Ганна.

Див. також 
 Ганн (значення)